

Homonymie de patronyme 

 Bernard Bretonnière (né en 1950), poète français ;
 Esmée de la Bretonière (née en 1973), actrice néerlandaise ;
 Jean Bretonnière (1924-2001), acteur et chanteur français, père de Marc Bretonnière (né en 1963) ;
 Louis Bretonnière (1842-1902), industriel et homme politique français ;
 Marc Bretonnière (né en 1963), acteur français, fils de Jean Bretonnière (1924-2001).
 Lionel Ertault de la Bretonnière (né en 1971) Ingénieur

Voir aussi 
 Château de la Bretonnière en Loire-Atlantique.